Єжи Хвальчевський (? — 1549) — єпископ РКЦ, католицький священник, канонік і кантор Вільнюський, єпископ Луцький.
 Пйотр Хвальчевський (? — 1569) — державний діяч, економіст королівства Польського.
Польські прізвища